Fuente Encalada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente Encalada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Fuente Encalada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar